Туннель под Ла-Маншем может подразумевать:
 Евротоннель — реальный туннель под Ла-Маншем
 «Туннель под Ла-Маншем, или Франко-английский кошмар» — художественный фильм 1907 года